Cet article concerne une liste des principales villes d'Italie par nombre d'habitants. Ci-dessous se dresse une liste des villes de plus de  habitants le , classées par leur nombre d'habitants selon les chiffres de l'Institut national de statistique.

Voir aussi

Articles connexes 
 Commune d'Italie

 
Population
Démographie en Italie